Arabischer Golf steht für:

 das Rote Meer
 den Persischen Golf